Miroslav Janota může být:

 Miroslav Janota (fotbalista) (* 1969) – český fotbalista,
 Miroslav Janota (politik) (* 1955) – český politik, koncem 80. let 20. stol. poslanec ČNR za KSČ,
 Miroslav Janota (výtvarník) (* 1955) – český výtvarník, umělecký knihař,
 Miroslav Janota (zápasník) (* 1948) – český řecko-římský zápasník, československý olympionik.